Aguafuerte o agua fuerte puede referirse a:

 Aguafuerte, una técnica de grabado basada en la inmersión en ácido de una placa de metal.
 Agua fuerte (o ácido clorhídrico), una disolución acuosa del gas cloruro de hidrógeno (HCl).
 Aguafuertes porteñas, un compendio de artículos literarios escritos por Roberto Arlt, publicado en Buenos Aires en 1933.